45-й саммит «Большой семерки» (G7) — международная встреча на высшем уровне, прошедшая 24-26 августа 2019 года во французском городе Биарриц. Первый саммит с участием премьер-министра Великобритании Борисом Джонсоном. Последний саммит G7 перед пандемией COVID-19.

В связи с незаконным присоединением Крыма к Российской Федерации лидеры стран «Большой семерки» приняли решение что участие Российской Федерации в рамках саммита «Большой восьмёрки» на сегодняшний день является невозможным. Однако Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон договорились пригласить на следующий
46-й саммит G7 Россию в качестве гостя.

Участники 
Среди участников саммита были лидеры стран G7, а также представители Европейского союза. Председатель Европейской комиссии был постоянным участником саммита с 1981 года, но нынешний председатель Жан-Клод Юнкер не присутствовал из-за проблем со здоровьем. 45 саммит стал первым для премьер-министра Великобритании и последним для председателя Европейского совета Дональда Туска.

Этот саммит также стал последним для премьер-министра Японии Синдзо Абэ, президента США Дональда Трампа и премьер-министр Италии Джузеппе Конте поскольку следующий 46-саммит был отменен из-за пандемии COVID-19.

Приглашённые участники

Темы саммита 

Темы которые поднимались на саммите «Большой семерки» касались международную торговлю, глобальное потепление и ряд других вопросов. В частности председатель Европейского совета Дональд Туск поднял тему ядерной сделки с Ираном, которая оказалась под угрозой из-за решения правительства США выйти из неё.

Примечания 

Саммиты «Большой семёрки»